szklanka – naczynie;
 szklanka – termin z zakresu żeglugi;
 szklanka – orientacyjna jednostka pojemności równa ok. 200–250 ml, używana w przepisach kucharskich;
 szklanka – gatunek drzewa lub owocu - wiśni;
 szklanka – w hutnictwie: grubościenna tuleja z dnem, służąca do wyrobu rur bez szwu;
 kolokwialnie: oblodzona, śliska nawierzchnia drogi, chodnika lub innej powierzchni.